Übernachtung steht für:

 allgemein das Aufsuchen einer Unterkunft
 Nächtigung, im Tourismus die Anzahl der Nächte, die ein Gast vor Ort bleibt